Las palabras inglesas New school (Nueva Escuela) pueden referirse a:
 The New School (La Nueva Escuela), una universidad en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, fundada en 1905 con el nombre de Nueva Escuela de Investigación Social.

New school hardcore, estilo de música rock también conocido como metalcore.
New school, nombre con que se conocía a una etapa de la música hip hop posterior a la Old school.
New school, estilo de tatuaje moderno.